Golden Gala 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 2 czerwca w Rzymie. Zawody były piątą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016 w lekkoatletyce
2016 we Włoszech
Golden Gala